Ahmed Laraki, Marokkaans politicus, voormalig eerste minister van Marokko
Azzedine Laraki, Marokkaans politicus, voormalig eerste minister van Marokko
Laraki (automerk), Marokkaans automerk